Nocturnes steht für folgende Musikwerke:

 Nocturnes (Chopin), 21 Klavierstücke von Frédéric Chopin
 Nocturnes (Fauré), 13 Klavierstücke von Gabriel Fauré
 Nocturnes (Field), 18 Klavierstücke von John Field
 Nocturnes (Satie), 5 Klavierstücke von Erik Satie
 Nocturnes (Album), Studioalbum von Little Boots (2013)
 Trois Nocturnes, Orchesterwerk von Claude Debussy

Siehe auch:
 Nocturna
 Nocturnal
 Nocturne